GGNBP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 697 амінокислот, а молекулярна маса — 79 086.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки